VW-Skandal steht für:
 VW-Abgasskandal, eine 2015 bekannt gewordene Betrugsaffäre
 VW-Korruptionsaffäre, eine 2005 bekannt gewordene Bestechungsaffäre